The Losers steht für:

 The Losers (Comic), Comic von Robert Kanigher aus dem Jahr 1970
 The Losers (Film), US-amerikanischer Film von Sylvain White aus dem Jahr 2010 
 The Losers, US-amerikanischer Antikriegsfilm von Jack Starrett aus dem Jahr 1970